Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Déiphobe fils de Priam, prince troyen ;
 Déiphobe, fils d'Hippolyte, qui purifia Héraclès ;
 Déiphobe, la sibylle de Cumes.
 Deiphobe est un genre de Mantinae.
 l'astéroïde , troyen de Jupiter (en L5)